Hovea:
 Hovea (пистолет-пулемёт)
 Hovea (растение) () — род растений